Jean-Pierre Sabouret, un violoniste français.
 Jean-Pierre Sabouret, un journaliste de hard rock.